

Cinema
Sesta colonna (All Through the Night) – film statunitense del 1941 diretto da Vincent Sherman

Musica
Ar Hyd y Nos o All Through the Night –  canzone popolare gallese
All Through the Night – singolo di Cole Porter
All Through the Night – singolo di Cyndi Lauper
All Through the Night – singolo di Tone Lōc